Неньга — название ряда рек.

 Неньга (приток Вятки) — река в Кировской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл. 
 Неньга (приток Ембы) — река в Вологодской и Архангельской областях.
 Неньга (приток Мезени) — река в Архангельской области и Республике Коми.